Айслер или Эйслер,  — фамилия немецкого происхождения, распространена среди евреев. Среди известных носителей:
 Эйслер, Герхарт (1897—1968) — немецкий журналист и политик ГДР.
 Айслер, Ллойд (род. 1963) — канадский фигурист.
 Айслер, Риана (род. 1931) — американский антрополог и социолог.
 Эйслер, Ханс (1898—1962) — композитор.
 Эйслер, Эдмунд (1874—1949) — композитор.